

Топоніми 

 Анза — переписна місцевість у США, в окрузі Ріверсайд штату Каліфорнія
 Анза-Боррего — парк штату в Каліфорнії, США
 Анза-ле-Люге — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Див. також 
 Анза — японська співачка